Josef Untersberger ist der Name folgender Personen:

* Josef Untersberger sen. (1835–1912), österreichischer Bildhauer 
 Josef August Untersberger (1864–1933), österreichischer Maler und Bildhauer